Чи́пперфилд () — фамилия.
 Чипперфилд, Дэвид (род. 1953) — британский архитектор.
 Чипперфилд, Скотт (род. 1975) — австралийский футболист.